Edgard Miranda (Rio de Janeiro, 1972) é um diretor de televisão brasileiro. Trabalhou diversas vezes como assistente de direção de Alexandre Avancini assumindo o posto de diretor principal em Vidas Opostas, após o mesmo Alexandre deixar a trama nos últimos capítulos para a pré-produção e direção de Caminhos do Coração. Dirigiu a telenovela Chamas da Vida.
É pai de Maria Julia, fruto de um relacionamento com Maria Carolina Ribeiro, nascida em 15 de julho de 2010.Além de Maria Julia, Miranda é pai de Lys, do relacionamento com a atriz Carla Daniel. Casado atualmente com Mafalda Rodiles.

Principais trabalhos

Ligações externas

Diretores de televisão do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro